Djupasjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Djupasjön, Blekinge, sjö i Ronneby kommun,  (16,1 ha)
Djupasjön, Halland, sjö i Halmstads kommun och Hylte kommun,  (15,6 ha)
Djupasjön (Älmeboda socken, Småland), sjö i Tingsryds kommun,  (80,8 ha)
Djupasjön (Öreryds socken, Småland), sjö i Gislaveds kommun,  (4 ha)
Djupasjö (Seglora socken, Västergötland, 638896-131883), sjö i Borås kommun,  (3,96 ha)
Djupasjö (Seglora socken, Västergötland, 638959-131046), sjö i Borås kommun, 
Djupasjön (Borås socken, Västergötland), sjö i Borås kommun, 
Djupasjön (Hömbs socken, Västergötland), sjö i Tidaholms kommun,  (14,4 ha)
Djupasjön (Ljungsarps socken, Västergötland), sjö i Tranemo kommun, 
Djupasjön (Länghems socken, Västergötland), sjö i Svenljunga kommun,  (17,1 ha)
Djupasjön (Örsås socken, Västergötland), sjö i Svenljunga kommun, 
Lilla Djupasjön (Örby socken, Västergötland), sjö i Marks kommun,  (5,24 ha)
Lilla Djupasjön (Östra Frölunda socken, Västergötland), sjö i Svenljunga kommun, 
Stora Djupasjön (Örby socken, Västergötland), sjö i Marks kommun,  (7,45 ha)
Stora Djupasjön (Östra Frölunda socken, Västergötland), sjö i Svenljunga kommun,  (34,6 ha)
Djupasjön, Hälsingland, sjö i Bollnäs kommun,  (34,9 ha)

Naturreservat
 Djupasjön (naturreservat) – ett naturreservat i Tidaholms kommun

Se även
Djupsjön

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn